Richardson hace referencia a:

 Barry J. Richardson - zoólogo australiano.
 Colin Richardson - productor de discos británico.
 David H. S. Richardson - liquenólogo brit.-canadiense
 Harriet Richardson Searle (1874-1958) - carcinólogo estadounidense.
 Henry Hobson Richardson: arquitecto estadounidense.
 Jason Richardson: basketb.
 Joely Richardson: actriz británica
 James Richardson (explorador), explorador del Sahara.
 John Richardson (historiador del arte), historiador del arte británico.
 Ken Richardson - piloto de Fórmula I
 Kevin Richardson (futbolista), futbolista inglés.
 Laurence R. Richardson: parasitólogo e ictiólogo canad-neozeland-australiano.
 Miranda Richardson: actriz inglesa.
 Natasha Richardson: actriz británica, hermana de Joely.
 Nelson M. Richardson: entomólogo inglés.
 Owen Willans Richardson: físico inglés, premio Nobel de Física en 1928.
 Quentin Richardson: basketb.
 Robert Coleman Richardson: físico estadounidense.
 Samuel Richardson: escritor inglés.
 Richardson (Texas) localidad estadounidense.
 Robert Earl Richardson (1877-) ictiólogo estadounidense.
 Tony Richardson: director de cine inglés.

Autores de nombres científicos 
 A.T.Richardson Alfred Thomas Richardson (1930- ): botánico
 F.R.Richardson - Frederick Reginald Richardson 1915-
 I.Richardson - Ian Bertram Kay Richardson 1940-
 J.E.Richardson - J.E. Richardson fl. 2000
 J.W.Richardson - James W. Richardson 1937-
 Richardson John Richardson (naturalista) (1787-1865), naturalista, explorador y médico inglés.
 M.J.Richardson - Michael John Richardson 1938-
 R.Richardson - Richard Richardson 1663-1741
 W.R.Linton - William Richardson Linton, botánico inglés.